

Sigle
Separation work unit, unità di lavoro separativo

Codici 
 SWU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto AB, Suwon, Corea del Sud
 SWU – codice vettore ICAO di Swiss European Air Lines